Традиционно журнал Time называет в последнем декабрьском номере «человека года». Номинация «Человек года» присуждается с 1927 года, когда этого звания удостоился лётчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший Атлантику.

Критерий выбора 
Человека года выбирает исключительно исполнительный редактор. В редакторской колонке выпуска TIME под заголовком «Ставя порядок выше свободы» Ричард Штенгель объяснил принцип, по которому журнал выбирает того или иного номинанта: «Звание „Человек года“, присуждаемое TIME, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. В лучшем случае это трезвая оценка мира, каков он есть, и самых могущественных людей и сил, формирующих этот мир — к худу или к добру. И эта номинация, безусловно, имеет отношение к лидерским качествам — дерзновенным, изменяющим нашу планету».

В разные годы Человеком года становились Франклин Рузвельт, Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Джон Кеннеди, Джордж Буш, Американский солдат, а также пользователь интернета. В 2007 году Человеком года стал Президент России Владимир Путин.

Дважды Человеком года становились 15 человек (в хронологическом порядке): Франклин Рузвельт, Иосиф Сталин, Джордж Маршалл, Гарри Трумэн, Уинстон Черчилль, Дуайт Эйзенхауэр, Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Рональд Рейган, Дэн Сяопин, Михаил Горбачёв, Билл Клинтон, Американский солдат (абстрактное понятие), Джордж Буш-младший, Барак Обама.

Трижды Человеком года становился один человек — Франклин Рузвельт.

Представители СССР / России признавались Человеком года 7 раз: Иосиф Сталин (дважды), Никита Хрущёв (единожды), Юрий Андропов (единожды), Михаил Горбачёв (дважды), Владимир Путин (единожды).

Список лауреатов «Человек года» по версии журнала Time

Примечания

Ссылки 

 Список за 1927—2011 года  time.com
 Адольф Гитлер и другие одиозные и неоднозначные личности, которых журнал Time называл «Человеком года». kulturologia.ru

Журнал Time
Рейтинги